Resultats del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 de la temporada 1968 disputat al circuit de Monza el 8 de setembre del 1968.

Resultats

Altres 
 Pole: John Surtees 1' 26. 07

 Volta ràpida: Jackie Oliver 1' 26. 5 (a la volta 7)

Referències 
 

Itàlia
1968